Voschod (: východ Slunce nebo Měsíce) může znamenat:
 Program Voschod – sovětský program pilotovaných letů
 Voschod 1 – první let vícečlenné posádky
 Voschod 2 – první výstup do kosmického prostoru
 Voschod (kosmická loď) – kosmická loď používaná v Programu Voschod
 Voschod (nosná raketa)
 Voschod (Rusko) – městská kolonie v Moskevské oblasti v Rusku
 Voschod (Ukrajina) – město na Ukrajině
 Voschod (motocykl) – značka motocyklů
 Voschod (hydrofoil) – třída hydrofilních lodí postavených na Ukrajině
 Voschod (časopis) – periodikum vycházející v letech 1991 – 1906 v Ruském impériu
 Na Voschode (časopis) – moderní časopis vycházející v Novosibirsku v Rusku

Externí odkazy